Raumwissenschaft bezeichnet:

 im engeren Sinne einen theoretischen Ansatz der Geographie, dessen methodische Umsetzung die spatial analysis ist
 im weiteren Sinne die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem geographischen Raum, siehe Raumforschung

Siehe auch
 Chorologie
 Geographischer Raum
 Geowissenschaften
 Regionalwissenschaft
 Weltraumforschung